Koninck ist der Familienname folgender Personen:

 Charles De Koninck (1906–1965), belgisch-kanadischer Philosoph
 David de Koninck (1636–1687), niederländischer Maler
 Laurent-Guillaume de Koninck (1809–1887), belgischer Paläontologe
 Lucien Louis de Koninck (1844–1921), belgischer Chemiker
 Philips de Koninck (1619–1688), niederländischer Maler
 Salomon Koninck (1609–1656), niederländischer Maler

Siehe auch:
 De Koninck, belgische Brauerei
 Coninck
 Coninx